Miejscowości w USA:
 Heath – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Covington
 Heath – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Heath – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Rockwall
 Heath – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Heath (ang. Heath Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Heath (ang. Heath Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Heath (ang. Heath Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson

 Heath – rzeka w Boliwii i Peru
 Heath – basista X Japan
W Wielkiej Brytanii:
 Heath – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Heath – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Heath – miejscowość w Shropshire (dystrykt), w hrabstwie Shropshire (Anglia)